Název Miass může znamenat:

 Miass (město) — město v Čeljabinské oblasti v Rusku
 Miass (řeka) — přítok řeky Iseť (povodí Irtyše) v Rusku